

Personnes 

 Alan Ford (1923-2008) est un nageur américain.
 Alan Ford (1938-) est un acteur britannique.

Œuvres 

 Alan Ford est une bande dessinée.

Voir aussi